Granelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Granelli (1671–1739), italienisch-österreichischer Jesuit, Historiker und Numismatiker
 Jerry Granelli (1940–2021), kanadischer Jazz- und Fusion-Schlagzeuger